Марко Тодоровић може бити:

 Марко Тодоровић (кнез), (1780—1823), кнез пожаревачке нахије.
 Марко Тодоровић (глумац), (1929—2000), српски глумац.
 Марко Тодоровић (кошаркаш), (1992), црногорски кошаркаш.
 Марко Тодоровић (глумац, рођен 1995), (1995), српски глумац.